Croxley steht für:

 Croxley (London Underground), eine oberirdische Station der Londoner U-Bahn
 Croxley Rail Link, ein Schienenverkehrsprojekt in London
 Croxley Green, ein Ort in Hertfordshire, England